Alexandre Antigna (1817-1878), artiste-peintre français ;
 André-Marc Antigna (1869-1941), peintre et miniaturiste français, fils d'Alexandre et Hélène Antigna ;
 Hélène Antigna (1837-1918), peintre française, épouse d'Alexandre Antigna et mère d'André-Marc Antigna.